Trespaderne kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trespaderne (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Trespaderne (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar